Varane peut désigner :

Patronyme 

 , homme politique byzantin ;
 Raphaël Varane (né en 1993), footballeur français ;

Toponymes 

 , colline norvégienne ;
 , village italien ;
 , montagne norvégienne.

Voir aussi